Dejdamia – postać mityczna
 Dejdamia – królowa macedońska
 Dejdamia z Epiru – królowa Epiru
 Deidamia inscriptum – ćma

Zobacz też